Шлейермахер (нем. Schleiermacher) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шлейермахер, Людвиг (1785—1844) — немецкий физик известный прежде всего своими трудами в области оптики.
 Шлейермахер, Рут — немецкая конькобежка.
 Шлейермахер, Фридрих (1768—1834) — немецкий философ.

Примечания